Василий Замыцкий-Чешиха:
 Замыцкий-Чешиха, Василий Иванович — воевода на службе у удельного князя можайского Ивана Андреевича.
 Замыцкий-Чешиха, Василий Константинович — московский дворянин, сын боярский и голова на службе у московских царей Василия III и Ивана Грозного.